


Lista de mai jos conține localitățile din județul Alba.

Vezi și 
Județele României

Alba
Localități
 Listă, Localități